Extraligu ledního hokeje, tedy nejvyšší soutěž v České republice, hrálo zatím celkem 24 klubů. V tabulce jsou dále uvedeni mistr, poražený finalista a celek na třetím místě. Výjimku tvoří sezóna 2019/2020, která vlivem pandemie covidu-19 zůstala nedohrána a mistr tak nebyl dekorován. Vítězem Prezidentského poháru pro nejlepší tým základní části se v této sezóně stal celek Bílí Tygři Liberec.

Historický přehled 
Kluby, které hrály českou nejvyšší soutěž v ledním hokeji:
 HC Kometa Brno – v sezóně 1995/1996 a pak od sezóny 2009/2010
 Madeta Motor České Budějovice – od sezóny 1993/1994 do sezóny 2003/2004, pak od sezóny 2005/2006 do sezóny 2012/2013 a poté od sezóny 2020/2021
 AZ Heimstaden Havířov – od sezóny 1999/2000 do sezóny 2002/2003
 Mountfield Hradec Králové – v sezóně 1993/1994 a pak od sezóny 2013/2014
 Piráti Chomutov – od sezóny 2012/2013 do sezóny 2013/2014 a pak od sezóny 2015/2016 do sezóny 2017/2018
 HC Dukla Jihlava – od sezóny 1993/1994 do sezóny 1998/1999, následně v sezóně 2004/2005 a pak v sezóně 2017/2018
 HC Vajgar Jindřichův Hradec – v sezóně 1993/1994
 HC Energie Karlovy Vary – od sezóny 1997/1998 do sezóny 2016/2017 a pak od sezóny 2018/2019
 Rytíři Kladno – od sezóny 1993/1994 do sezóny 2001/2002, od sezóny 2003/2004 do sezóny 2013/2014, v sezóně 2019/2020 a od sezóny 2021/22
 Bílí Tygři Liberec – od sezóny 2002/2003
 HC Verva Litvínov – od sezóny 1993/1994
 BK Mladá Boleslav – od sezóny 2008/2009 do sezóny 2011/2012 a pak od sezóny 2014/2015
 HC Olomouc – od sezóny 1993/1994 do sezóny 1996/1997 a pak od sezóny 2014/2015
 HC Slezan Opava – od sezóny 1996/1997 do sezóny 1998/1999 
 HC Dynamo Pardubice – od sezóny 1993/1994
 HC Škoda Plzeň – od sezóny 1993/1994
 HC Slavia Praha – od sezóny 1994/1995 do sezóny 2014/2015
 HC Sparta Praha – od sezóny 1993/1994
 HC Oceláři Třinec – od sezóny 1995/1996
 HC Slovan Ústí nad Labem – v sezóně 2007/2008
 HC Vítkovice Ridera – od sezóny 1993/1994
 VHK ROBE Vsetín – od sezóny 1994/1995 do sezóny 2006/2007
 PSG Berani Zlín – od sezóny 1993/1994 do sezóny 2021/2022
 Orli Znojmo – od sezóny 1999/2000 do sezóny 2008/2009

Účastníci v přehledné tabulce

Kluby podle krajů 
 Praha: HC Slavia Praha, HC Sparta Praha
 Středočeský kraj: Rytíři Kladno, BK Mladá Boleslav
 Jihočeský kraj: Madeta Motor České Budějovice, HC Vajgar Jindřichův Hradec
 Plzeňský kraj: HC Škoda Plzeň
 Karlovarský kraj: HC Energie Karlovy Vary
 Ústecký kraj: HC Verva Litvínov, Piráti Chomutov, HC Slovan Ústí nad Labem
 Liberecký kraj: Bílí Tygři Liberec
 Královéhradecký kraj: Mountfield Hradec Králové
 Pardubický kraj: HC Dynamo Pardubice
 Kraj Vysočina: HC Dukla Jihlava
 Jihomoravský kraj: HC Kometa Brno, Orli Znojmo
 Zlínský kraj: PSG Berani Zlín, VHK ROBE Vsetín
 Olomoucký kraj: HC Olomouc
 Moravskoslezský kraj: HC Oceláři Třinec, HC Vítkovice Ridera, HC Slezan Opava, AZ Heimstaden Havířov

Přehled výsledků všech účastníků
Do následující tabulky jsou započítány výsledky všech soutěžních zápasů Extraligy ledního hokeje, tedy všechny zápasy základní části, skupiny o udržení a play-off, včetně zápasů o konečné umístění.

Stav před sezónou 2020/2021.

Poznámky

        klub se účastní sezony 2019/20

Odkazy

Reference

Související články 
 Kluby 1. hokejové ligy
 Přehled účastníků československé hokejové ligy

Česká hokejová extraliga